Fédération Internationale d'Escrime bildades den 29 november 1913 i Paris, efter en kongress i Gent, och är det internationella fäktförbundet. Huvudkontoret finns i Lausanne.

Medlemmar

Afrika

Amerika

Europa

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Officiell webbplats

Idrottsförbund bildade 1913
Internationella idrottsförbund
Fäktförbund
Organisationer i Schweiz
Sport i Lausanne